H+ má několik významů.

 Vodíkový kationt, H+
 Transhumanismus, H+, h+